Seznam polkov z zaporedno številko 30.

Seznam 
 Pehotni
 30. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 30. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 30. pehotni polk (Wehrmacht)
 30. strelski polk (ZSSR)
 30. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 30. grenadirski polk (Wehrmacht)
 30. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 30. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 30. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 30. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 30. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi